Elster steht für:
 Elster, eine Vogelart
 Echte Elstern, eine Gattung der Rabenvögel
 Elster (Wappentier), das Wappentier in der Heraldik
 Elster (Software) (ELSTER), ein Programmpaket zur elektronischen Steuererklärung in Deutschland
 Elster Group, deutscher Hersteller von Messtechnik
 Pützer Elster, einmotoriges Sportflugzeug
 Unternehmen Elster, eine deutsche Spionage-Mission im Zweiten Weltkrieg 

Geografie:
 Bad Elster, Stadt im Vogtlandkreis, Sachsen
 Elster (Elbe), Ortsteil der Stadt Zahna-Elster im Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Kleine Elster, rechter Zufluss der Schwarzen Elster bei Wahrenbrück, Stadt Uebigau-Wahrenbrück, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Schwarze Elster, rechter Zufluss der Elbe bei Elster (Elbe), Stadt Zahna-Elster, Landkreis Wittenberg. Sachsen-Anhalt
 Weiße Elster, rechter Zufluss der Saale bei Silberhöhe, Stadt Halle (Saale), Sachsen-Anhalt

Elster ist der Familienname folgender Personen:

 Botho Henning Elster (1894–1952), deutscher General, kapituliert im Zweiten Weltkrieg in Frankreich
 Carl Theodor Elster (?–1962), deutscher Landessuperintendent
 Christen Elster (1763–1833), norwegischer Politiker und Beamter
 Curt-Christian Elster (1902–1974), deutscher Politiker (LDP in der SBZ)
 Else Elster (1910–1998), deutsche Schauspielerin

 Frank-Steffen Elster (* 1976), deutscher Chorleiter
 Gottlieb Elster (1867–1917), deutscher Bildhauer
 Hanns Martin Elster (1888–1983), deutscher Autor und Verleger
 Hans-Joachim Elster (1908–2001), deutscher Biologe und Nestor der Limnologie
 Harald Elster (* 1952), deutscher Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
 Johann Christian Elster (1792–1854), deutscher Philologe und Schulmann
 Johann Daniel Elster (1796–1857), deutscher Musikprofessor und Chorleiter
 Jon Elster (* 1940), norwegischer Sozialwissenschaftler
 Julius Elster (1854–1920), deutscher Physiker
 Karl August von Elster (1734–1802), königlich preußischer Generalmajor
 Kevin Elster (* 1964), US-amerikanischer Baseballspieler

 Ludwig Elster (1856–1935), deutscher Nationalökonom und preußischer Hochschulreferent
 Otto Elster (1852–1922), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Peter Elster (1637–1704), böhmischer Unternehmer, Farbmacher, Blaufarbenwerksbesitzer und Rebellenführer
 Rudolf Elster (1820–1872), deutscher Maler, Zeichner, Freskant und Illustrator
 Ruth Elster (1913–2002), deutsche Krankenpflegerin
 Siegmar Elster (1823–1891), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Thea Elster (* 1930), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Theodor Elster (* 1948), deutscher Kommunalpolitiker und Jurist
 Toni Elster (1861–1948), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Elster-Kaltzeit
 Elstar
 Elsterbach